15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France 2019 odbył się 21 lipca na trasie liczącej 185 km. Start etapu miał miejsce w Limoux, a meta w Foix.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna (Maillot Jaune)

Klasyfikacja punktowa (Maillot Vert)

Klasyfikacja górska (Maillot à Pois Rouges)

Klasyfikacja młodzieżowa (Maillot Blanc)

Klasyfikacja drużynowa (Classement par Équipe)

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Tour de France 2019